Західний — псевдонім бельгійця Альберта Газенбрукса, діяча УПА, диктора радіостанції «Самостійна Україна»

Села:
 Західний — Луганська область, Довжанський район
 Західний — Луганська область, Сватівський район

Освітні установи 
 Університет Західного Онтаріо

Інше:
 Західний — житловий масив у Новокодацькому районі Дніпра
 Західний — автовокзал у Куйбишевському районі Донецька
 Західний — футбольний стадіон у Маріуполі
 Західний — колійний пост на лінії Чорноліська — Знам'янка Знам'янської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 Вестерн (значення)